Stazione di Imperia
 Stazione di Imperia Oneglia
 Stazione di Imperia Porto Maurizio